Die Bereichsklasse Ostmark 1939/40 war die zweite Saison der österreichischen Handballer in der deutschen Feldhandball-Meisterschaft nach dem Anschluss Österreichs an das deutsche Reich.

Der Wiener AC (WAC) gewann die Bereichsklasse in zwei Finalspielen gegen den ADTV Graz und spielte um die Deutsche Feldhandball-Meisterschaft 1939/40.

Modus 
Durch die Erweiterung der Klasse um Vereine aus Graz wurden zwei Staffeln gebildet. In diesen Staffeln spielte jede Mannschaft einmal gegen die anderen Mannschaften. 

Die Sieger der beiden Staffeln sollten mit je einem Heim- und Auswärtsspiel den Meister ausspielen. Da der siegreichen SS Graz der Staffel II keine Mannschaft im Frühjahr stellen konnte, rückte der in der Staffel zweitplatzierte ADTV Graz in die Finalspiele gegen den WAC nach.

Staffel I (Wien)

Tabelle

Spiele

Qualifikationsturnier 
Da die ersten drei Vereine gleichviel Punkte hatten, musste ein Qualifikationsturnier zwischen diesen drei Vereinen ausgetragen werden.

Staffel II (Graz)

Finalspiele

Einzelnachweise 

1939/40
Handballsaison 1939/40